Чемпионат Грузии по футболу (с 2017 года —  — Эровнули лига, ранее უმაღლესი ლიგა — Умаглеси лига) — высший дивизион грузинского футбола. По результатам турнира определяются чемпион страны и представители Грузии в еврокубках, проводимых под эгидой УЕФА. Организатором чемпионата является Грузинская футбольная федерация.

Первый розыгрыш национальной лиги состоялся в 1990 году после выхода грузинских клубов из чемпионата Советского Союза. С 1927 по 1989 годы лучшая команда республики определялась по итогам чемпионата Грузинской ССР.

Все призёры

Достижения клубов

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Грузии по футболу
 Суперкубок Грузии по футболу

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Грузия